Trachyglanis är ett släkte av fiskar. Trachyglanis ingår i familjen Amphiliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Trachyglanis